Parabéns! - curta-metragem portuguesa de 14 minutos, realizado por João Pedro Rodrigues e produzido por Amândio Coroado
 Parabéns (RTP) - programa de televisão de Portugal apresentado por Herman José
 Parabéns (canção) - do cantor e drag queen brasileiro Pabllo Vittar com o cantor Psirico
 Parabéns a Você - título em português para a canção tradicional de origem estadunidense "Happy Birthday to You", cantada nas comemorações de aniversários das pessoas
 Parabéns da Xuxa
 Parabéns pra Você (minissérie)

Desambiguação